Jérôme Albertini est un joueur français de volley-ball né le . Il mesure 1,94 m et joue central.

Clubs

Palmarès

Champion de France 2008 pro B avec le GFCA 
 
Jérôme dit La Jège et occasionnellement "le boucher de Cracovie" ou encore le petit prince

Anecdotes

Liens internes

Liens externes

Naissance en mars 1978
Naissance à Ajaccio
Joueur français de volley-ball
Joueur du GFC Ajaccio Volley-ball